Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2012 de l'US Open de tennis qui est disputé du 27 août au 9 septembre 2012. Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Primes et points

Faits marquants 

 Les jumeaux Bob et Mike Bryan sont entrés dans l'histoire en remportant le titre aux dépens de Leander Paes et Radek Štěpánek. C'est leur  à l'US Open.

 Avec 12 titres du Grand Chelem, ils sont en effet devenus le duo le plus titré de l'histoire, à égalité avec John Newcombe et Tony Roche. En ce qui concerne l'ère Open, les champions olympiques de Londres sont maintenant seuls au monde avec ces douze titres, devant Todd Woodbridge et Mark Woodforde (11).

Parcours

Têtes de série

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2012
Tennis aux États-Unis en 2012
US Open Double messieurs
Tennis en août 2012
Tennis en septembre 2012
Sport aux États-Unis en août 2012
Sport aux États-Unis en septembre 2012